Károly Vass ist der Name folgender Personen:

* Károly Vass, eigentlicher Name von Karl Vass (1896–1953), ungarischer Kameramann
 Károly Vass (Handballspieler) (1944–2021), ungarischer Handballspieler